Skrót CWAC może oznaczać:
 Canadian Women's Army Corps 
 Children With AIDS Charity 
 California Women's Amateur Championship
 Chicago Wolfpack Aquatics Club 
 Clean Water Action Council
 Cheshire West and Chester Council